Catherine ist
 ein Vorname, siehe Catherine (Vorname) für Namensträger
 eine amerikanische Metalcore-Band, siehe Catherine (Band)
 ein Spiel für die Playstation 3 und die Xbox 360, siehe Catherine (Computerspiel)
 ein Krater auf dem Asteroiden (433) Eros, siehe Catherine (Krater)
 ein deutsch-spanischer Sexfilm von Hubert Frank, siehe Catherine (1982)

Personen:
 Fabrice Catherine (* 1973), französischer Fußballspieler
 Jacques Balthazar Brun de Sainte-Catherine (1759–1835), französisch-russischer Schiffbauer 
 Philip Catherine (* 1942), belgischer Jazzmusiker (Gitarrist)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Catherine (Alabama)
 Catherine (Colorado)
 Catherine (Louisiana)
 Catherine Furnace (Virginia)
 Catherine Place (Missouri)

im NRHP gelistete Objekte:
 Catherine Furnace (Newport), in Newport, Virginia, ID-Nr. 74002141
 Catherine Lake Historic District, in Catherine Lake, North Carolina, ID-Nr. 89001853
 Catherine Street Fire Station, in Jacksonville, Florida, ID-Nr. 72000309
 Catherine Street Historic District, in Noblesville, Indiana, ID-Nr. 01000988

See in Neuseeland
 Lake Catherine (Neuseeland) in der Region Canterbury

Siehe auch:
 St. Catherine
 Catherine Wheel
 Catherine Lake
 Operation Catherine